3 jeziora w Polsce:
 Jezioro Diabelskie – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Jezioro Diabelskie – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Borzytuchom
 Jezioro Diabelskie – jezioro na Wysoczyźnie Polanowskiej, w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)